Виталь — фамилия. Известные носители:
 Виталь, Альбер Камиль (род. 1952) — бригадный генерал, премьер-министр Мадагаскара (2009—2011). 
 Виталь, Хаим (1543— 1620) — каббалист, поэт.